После окончания регулярного чемпионата 7 апреля 2012 года, 11 апреля стартовали игры плей-офф для 16 команд лиги (по 8 от каждой конференции). Победители трёх дивизионов в каждой конференции, а также команды, которые заняли четвёртые места в своих конференциях, были «посеяны». Это гарантировало, что лидеры могли встретиться друг с другом только в полуфинале кубкового турнира. Каждая серия состояла из максимум семи игр до четырёх побед, в формате 2—2—1—1—1. В финал Кубка Стэнли вышли Нью-Джерси Девилз и Лос-Анджелес Кингз. В шести матчах победу в финале одержал Лос-Анджелес Кингз.

Положение команд

Восточная конференция 
Нью-Йорк Рейнджерс – чемпион регулярного сезона в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции – 109 очков
Бостон Брюинз – чемпион Северо-восточный дивизион – 102 очка
Флорида Пантерз – чемпион Юго-восточного дивизиона – 94 очка
Питтсбург Пингвинз – 108 очков
Филадельфия Флайерз – 103 очка
Нью-Джерси Девилз – 102 очка
Вашингтон Кэпиталз – 92 очка 
Оттава Сенаторз – 92 очка

Западная конференция 
Ванкувер Кэнакс – чемпион регулярного сезона в Северо-западном дивизионе и Западной конференции, обладатель Президентского Кубка – 111 очков
Сент-Луис Блюз – чемпион Центрального дивизиона – 109 очков
Финикс Койотис –  чемпион Тихоокеанского дивизиона – 97 очков
Нэшвилл Предаторз – 104 очка
Детройт Ред Уингз – 102 очка
Чикаго Блэкхокс – 101 очко
Сан-Хосе Шаркс – 96 очков
Лос-Анджелес Кингз – 95 очков

Сетка

Статистика игроков

Полевые игроки 

И = Игр; Г = Голы; П = Пасы; О = Очки (гол+пас); +/- = Плюс/Минус

Вратари 

П = Побед; СП = Средняя пропускаемость; %ОБ = Отбитых бросков (в %); СМ = Матчей на 0

Четвертьфиналы конференций

Четвертьфиналы Восточной конференции

Нью-Йорк Рейнджерс (1) — Оттава Сенаторз (8) 
«Рейнждерс» были в шаге от выигрыша регулярного чемпионата, но неудачи в его последние несколько недель и поражение в последней игре не позволили им достичь этого успеха впервые с 1994 года. (Интересно, что именно в том году они в последний раз выиграли Кубок Стэнли.) «Рейнджеры» сильны во всех линиях, но особенно следует отметить их вратаря – Хенрик Лундквист является одним из лучших в своем деле в последние несколько лет.

«Сенаторз» удивили всех в этом году. Благодаря отличной игре таких игроков, как Эрик Карлссон, Милан Михалек, Ник Фолиньо и присоединившийся по ходу сезона Кайл Туррис, «Сенаторы», которым предсказывали одно из последних мест в конференции, смогли забраться в плей-офф. Впрочем, не все так великолепно для клуба из столицы Канады. Из всех команд, попавших в плей-офф, они пропустили больше всех голов (240), и есть большие сомнения, что их быстрый, атакующий стиль игры принесет успех в играх на вылет. Также не все в порядке у «Сенаторов» в воротах: Крэйг Андерсон – один из слабейших стартовых вратарей среди команд, попавших в плей-офф. За «Сенс» – неожиданно успешная игра против «Рейнджеров» в регулярке.

Итог серии: победа «Нью-Йорка» 4-3.

Бостон Брюинз (2) — Вашингтон Кэпиталз (7) 
Победители северо-восточного дивизиона неудачно провели вторую половину сезона, хотя ближе к концу чемпионата и смогли вернуть форму, близкую к той, которая позволила им выиграть Кубок Стэнли год назад. В игре «Мишек» – два основных фактора: выступление вратаря Тима Томаса, который демонстрировал феноменальные показатели процента отраженных бросков в прошлом сезоне (93,8% в регулярке – рекорд, который был побит в этом сезоне Брайаном Эллиотом, и 94% – в плей-офф), а также физическая борьба. Именно за физическое давление, оказываемое на соперника, клуб из Бостона прозвали Big Bad Bruins («Большие плохие Мишки»). Состав у «Брюинз» подходящий для такого стиля – за них играют такие игроки, как самый высокий хоккеист НХЛ Здено Хара и один из самых мощных силовых форвардов Милан Лючич.

«Капиталз» впервые за четыре года не выиграли юго-восточный дивизион, уступив первенство Флориде Пантерз. Впрочем, концовка сезона внушает болельщикам «Столичных» оптимизм: Александр Овечкин возвращается в привычную форму, забив 11 голов в последних 13 играх; Никлас Бекстрем и Майк Грин стремительно набирают форму после травм. Тревожным звонком для подопечных Дэйла Хантера является то, что два основных вратаря команды – чехи Томаш Вокоун и Михал Нойвирт – получили травмы перед плей-офф. Нойвирт ближе к возвращению в строй, но пока он не вернулся в воротах играл новичок Брэйден Холтби. Впрочем, многие болельщики «Капиталз» отмечают, что для них такая ситуация не в новинку – в 2009 году Семен Варламов, у которого тогда было еще меньше опыта в плей-офф, по сути, протащил команду во второй раунд плей-офф, где смог довести серию против будущих чемпионов Питтсбург Пингвинз до семи матчей.

Итог серии: победа «Вашингтона» 4-3.

Флорида Пантерз (3) — Нью-Джерси Девилз (6) 
«Пантеры», несмотря на победу в дивизионе и то, что им удалось прервать длиннейшую в НХЛ серию сезонов без выхода в плей-офф, не считаются фаворитами в этой паре. Им ощутимо не хватает опыта, надежности в воротах и мастерства в атаке. Очень много голов забивает первое звено (Томас Флейшманн – Стивен Уайсс – Крис Верстиг), в то время как остальные звенья сконцентрированы на обороне собственных ворот. Из всех команд, попавших в плей-офф, у «Пантер» самое малое количество побед в основное время и овертайме – 32, а еще целых 24 очка они «добрали» за победы по буллитам и поражениям в овертаймах. Поэтому многие называют их худшей командой в плей-офф.

У «Дьяволов», в свою очередь, очень неплохие шансы пройти далеко в плей-офф. У них есть суперопытный вратарь Мартин Бродо, Илья Ковальчук находится сейчас в довольно неплохой форме, ну а спецбригада меньшинства поставила рекорд НХЛ – эффективность в этом компоненте игры Девилз составила 89,6%. Если им удастся сохранить такую же великолепную игру в меньшинстве в плей-офф, «Дьяволы», несмотря лишь на шестой номер посева, будут грозной силой в плей-офф для любой атаки.

Итог серии: победа «Нью-Джерси» 4-3.

Питтсбург Пингвинз (4) — Филадельфия Флайерз (5) 
Украшение первого раунда плей-офф, «пенсильванское дерби» обещает быть очень интересным, после того как в матче пару недель назад встреча этих команд закончилась массовой потасовкой, во время которой в перепалку (правда, лишь словесную) вступили даже главный тренер «Летчиков» Питер Лавиолетт и ассистент тренера «Пингвинов» Тони Гранато.

События той игры породили цепную реакцию негатива в адрес клуба из Питтсбурга – об их грязной игре, заявлениях в прессе и отношениях с арбитрами высказались помощник Лавиолетта Крэйг Беруби, главный тренер Нью-Йорк Рейнджерс Джон Торторелла, аналитики американского телеканала NBC Джереми Реник и Майк Милбери, а также авторитетный журналист The New York Post Ларри Брукс.

«Пингвины» подошли к плей-офф с очень хорошими показателями – Евгений Малкин впервые за карьеру забил 50 голов за сезон, Сидни Кросби набрал форму после сотрясения мозга. Остановить «Пингвинов» можно, только если раздавить их психологически, и это и попробуют сделать их вечные враги.

«Летчики» провели не такой блестящий сезон, но за счет своего агрессивного и мощного стиля игры они зачастую просто выводят оппонентов из себя. Большую роль в серии играло то, смогут ли Зак Риналдо и Скотт Хартнелл сделать это и с «Пингвинами». Ну а звезды – Клод Жиру, Яромир Ягр и Дэнни Бриер, который традиционно сильно проводят плей-офф, должны держать в постоянном напряжении защиту клуба из «Стального города».

Итог серии: победа «Филадельфии» 4-2.

Четвертьфиналы Западной конференции

Ванкувер Кэнакс (1) — Лос-Анджелес Кингз (8) 
Ванкувер Кэнакс стал лучшей командой регулярного чемпионата и, по мнению специалистов, имеет в распоряжении один из сильнейших составов в Лиге. Отмечается, что братья Седины неудачно провели последнюю часть сезона, поэтому многое будет зависит от того, смогут ли они вернутся к ставшим уже привычными показателям. Ключевым моментом для «Касаток» также должна стать игра их вратаря, Роберто Люонго, который считается не самым психологически устойчивым хоккеистом.

Для «Королей» это третье подряд попадание в плей-офф. Дважды до этого они останавливались на первом же этапе. В этом году, однако, Джонатан Куик стал элитным вратарём НХЛ, Майк Ричардс привнёс больше жёсткости в игру «Королей», кроме того им удалось приобрести нападающего, на которого могут играть звёздные центрфорварды — Ричардс и Копитар. Им стал Джефф Картер, перешедший из Коламбус Блю Джекетс. Однако на протяжении своей карьеры Картер далеко не лучшим образом выступал в плей-офф.

Итог серии: победа Лос-Анджелеса 4-1.

Сент-Луис Блюз (2) — Сан-Хосе Шаркс (7) 
Оборонительная игровая система тренера «Блюзменов» привела к тому, что из середняков Лиги Сент-Луис Блюз превратилась в одну из тех команд, с которой никто не хочет играть. Вратарский дуэт Брайана Эллиотта и Ярослава Галака стал откровением сезона в Лиге, впрочем, надо отдать должное и игрокам, которые защищали дальние подступы к воротам «Блюз» — бросков по их воротам наносилось очень мало и те, что доходили до ворот, были, как правило, совсем не опасны. Тревожным фактом для «Блюзменов» являются их лидеры — Ти Джей Оши, Дэвид Бэкес, Алекс Пьетранджело, Кевин Шаттенкирк и Дэвид Перрон — на пятерых сыграли в восьми играх в плей-офф, в которых не одержали ни одной победы и набрали в сумме всего пять очков за результативность.

Для Сан-Хосе Шаркс этот сезон стал разочарованием. «Старая гвардия» — Патрик Марло, Джо Торнтон и другие — стала сдавать позиции и не смогла выдержать темпа сильной Западной конференции. Впрочем, в конце сезона их опыт сыграл решающую роль в том, что клуб все-таки попал в плей-офф. Несмотря на то, что они каждый сезон являются одними из лидеров Запада, «Акулы» никак не могут добраться до финала Кубка Стэнли.
 

Итог серии: победа «Сент-Луиса» 4-1

Финикс Койотис (3) — Чикаго Блэкхокс (6) 
Два года подряд «Койотов» на первой стадии плей-офф останавливали опытнейшие Детройт Ред Уингз. В этом году перед командой, ставшей впервые в клубной истории победителем дивизиона, не менее грозный соперник. «Койотис» — крепкая, сбалансированная команда, сосредоточенная на обороне. Впрочем, в последние несколько лет ни у кого не было сомнений, что вратарская линия — сильнейшая в клубе из Аризоны. В прошлые несколько лет ворота защищал Илья Брызгалов, а в этом сезоне — Майк Смит. В этом году Смит делит третье место по проценту отраженных бросков среди вратарей, сыгравших в десяти и более играх, уступая лишь Брайану Эллиотту и сменщику Люонго в «Кэнакс», Кори Шнайдеру.
 

Итог серии: победа «Финикса» 4-2.

Нэшвилл Предаторз (4) — Детройт Ред Уингз (5) 
В единственной в конференции внутридивизионной паре «Предаторз» впервые в клубной истории защищали преимущество своего льда. Несмотря на довольно скромные финансовые возможности «Хищники» обладают хорошим составом, в котором каждой игрок исполняет отведенную ему роль. В воротах у клуба — Пекка Ринне, линия защитников состоит из лучшей первой пары Лиги — Ши Уэбера и Райана Сутера — и группы менее известных, но эффективных игроков. Нападение также довольно ровное, в нём выделяются лишь Александр Радулов и Мартин Эрат. Контракты Уэбера, Сутера и Радулова истекают этим летом и по мнению специалистов, этот год является ключевым в оценке успешности системы, построенной менеджерами клуба.

Для «Ред Уингз» этот год также очень важен. Один из лучших защитников в истории хоккея — Никлас Лидстрём — вероятнее всего закончит карьеру летом, и клубу, за который он играл всю карьеру, конечно, очень хотелось бы завершить её на мажорной ноте. Организация игры «Крыльев» находится на высочайшем уровне, и теперь вопрос лишь в том, смогут ли лидеры Wings «перегрызть» оборону такой команды, как Preds. Эта пара, пожалуй, самая сильная в первом раунде по дисциплине и тренерской мысли.

Итог серии: победа «Нэшвилла» 4-1

Полуфиналы конференций

Полуфиналы Восточной конференции

Нью-Йорк Рейнджерс (1) — Вашингтон Кэпиталз (7) 
Для «Рейнджерс» серия с «Сенаторами» из Оттавы стала неожиданно сложной. Они не производили впечатления одной из лучших команд Лиги, и у их соперников были все шансы выйти победителями из семиматчевой серии, но и сами «Сенс» играли не лучше и растранжирили свои шансы на победу. Как всегда, ключевую роль в успехах «Рейнджерс» играет вратарь Хенрик Лундквист.

«Столичные» стали победителями первой в истории НХЛ серии, в которой все семь матчей заканчивались победами одной из сторон с разницей лишь в одну шайбу. «Кэпс» доказывают своей игрой, что они наконец научились играть в оборонительный, жесткий хоккей и переигрывать оппонента за счёт организованности и методичного выполнения тренерских установок. Ну а сенсацией первого раунда стал харизматичный вратарь-новичок «Кэпс» Брэйден Холтби.

 

Итог серии: победа «Нью-Йорка» 4-3.

Филадельфия Флайерз (5) — Нью-Джерси Девилз (6) 
«Летчики» в ожесточеннейшей серии выбили из розыгрыша главного фаворита Питтсбург Пингвинз. Эти игры были далеки от современного понимания хоккея, который становится все более и более оборонительным – «Летчики» и «Пингвины» подарили зрителям настоящее шоу с огромным количеством заброшенных шайб. Во многом этому поспособствовало и то, что вратари – Илья Брызгалов и Марк-Андре Флери – были далеки от своей лучшей игры. Они пропускали по 3,89 и 4,63 гола за игру соответственно, два худших показателя плей-офф среди вратарей, сыгравших два и более матча.

«Дьяволам» неожиданно для большинства потребовались все семь игр и два овертайма в седьмой, чтобы выбить Флориду Пантерз (героем стал новичок Лиги Адам Хенрик). Команда из Нью-Джерси обычно играет в оборонительный хоккей, но у них далеко не все получалось в защите в первой серии плей-офф. Также они вправе ожидать более высокой результативности от их лидера россиянина Ильи Ковальчука.

Итог серии: победа «Нью-Джерси» 4-1.

Полуфиналы Западной конференции

Сент-Луис Блюз (2) — Лос-Анджелес Кингз (8) 
После того, как «Блюзмены» переиграли Сан-Хосе Шаркс в пяти играх, им предстоит встреча с еще одной командой из Калифорнии. Как и ожидалось, команда из Сент-Луиса поставила на защиту и не прогадала. Несмотря на травму вратаря, начавшего серию, Ярослава Галака, они пропустили лишь семь шайб в пяти играх.

Итог серии: победа «Лос-Анджелеса» 4-0.

Финикс Койотис (3) — Нэшвилл Предаторз (4) 
Эти два клуба из совсем нехоккейных регионов оставили за бортом более известные коллективы – Чикаго Блэкхокс и Детройт Ред Уингз. Ключевым аспектом в победе «Койотов» стала игра их вратаря Майка Смита. Смит в первой серии отразил 95% бросков в уникальной серии – первой за последние 60 лет истории НХЛ, где все пять первых игр были завершены лишь в овертаймах. Впрочем, если «Койоты» рассчитывают пройти дальше в плей-офф, нападение должно улучить игру. Такие игроки как Рэй Уитни, Шейн Доун и Радим Врбата должны показывать большую результативность, иначе им будет трудно одолеть столь же организованную команду, как и они сами.

Ну а «Предаторз» вполне могут такой командой оказаться. Они методично «уложили на лопатки» матерых «Красных крыльев», просто не давая им играть в свой хоккей за счет своей спокойной игры в защите. Отличную серию провел российский легионер «Хищников» Александр Радулов. «Раду» является лидером своей команды в плей-офф по набранным очкам и занимает второе место по показателю полезности.

Итог серии: победа «Финикса» 4-1.

Финалы конференций

Финал Восточной конференции

Нью-Йорк Рейнджерс (1) — Нью-Джерси Девилз (6) 
В финале Востока сойдутся одни из главных «географических соперников» в НХЛ. Ранее в одной из самых драматичных серий плей-офф «Рейнджеры» одолели Вашингтон Кэпиталз. Ключевой стала пятая игра — «Кэпиталз» вели со счетом 2:1, но пропустили за семь секунд до конца третьего периода, а потом проиграли в овертайме. Хотя они сравняли счет в серии, выиграв шестую игру, они не смогли довести дело до конца — «Рейнджерс» уверенно провели седьмой матч и заслуженно прошли дальше. Как всегда великолепен был вратарь «Рейнджерс», Хенрик Лундквист. Также свою работу отлично выполнило первое звено «Парней с Бродвея» — Брэд Ричардс, Мариан Габорик и Карл Хагелин. Ричардс и Габорик решили исход нескольких матчей в пользу своей команды и вчистую переиграли те комбинации, которые «Столичные» предлагали в качестве первого звена.

«Дьяволы» с неожиданной легкостью смели Филадельфию Флайерз. На основные роли вышел Илья Ковальчук — российский голеадор ведет в списке снайперов среди игроков, которые все еще выступают в плей-офф. «Кови» забил сразу несколько важнейших голов, которые позволили «Дьяволам» уверенно переиграть «Летчиков». Нельзя также не сказать и об обороне «Девилз». Им удалось сдержать мощнейшую атаку филадельфийцев, которые до этого разбили Питтсбург Пингвинз.

Скоростной, силовой, размашистый стиль «Флайерз» «уткнулся» в стену игроков «Девилз», которые также не стеснялись атаковать при любой возможности. Как и «Кингз», «Девилз» нашли баланс между атакой и обороной и теперь ключевым будет удержать его против «Рейнджерс», играющих в более оборонительном стиле.

 

Итог серии: победа «Нью-Джерси» 4-2.

Финал Западной конференции

Финикс Койотис (3) — Лос-Анджелес Кингз (8) 
«Койоты» выбили из розыгрыша, пожалуй, главного фаворита Запада, Нэшвилл Предаторз. Мало кто ожидал такого разгрома, который подопечные Дэйва Типпетта учинили «Хищникам», но оправдались самые серьезные опасения болельщиков нэшвилльского клуба: команда не смогла противостоять сопернику, который не уступал им в организации игры, стратегии и желании бороться за каждый сантиметр льда.

Самые мастеровитые игроки «Предс» не смогли в нужную минуту принести своей команде результат, а двое из них — Александр Радулов и Андрей Костицын и вовсе были дисквалифицированы собственной командой на две игры за нарушение внутрикомандных правил. Интересно, что единственный матч «Хищники» выиграли без двух игроков из числа своих самых креативных хоккеистов.

«Короли» и вовсе проехались катком по своим соперникам из Сент-Луис Блюз. В ключевой момент сезона «Кингз» нашли оптимальный баланс между крепкой обороной и агрессивной атакой и, как результат, они сейчас идут на третьем месте в плей-офф по голам в среднем за игру (2,98).

Первые две команды — «Пингвинз» и «Флайерз» – провели феерически результативную серию между собой, поэтому их можно оставить за скобками этого рейтинга. Впрочем, скептики отмечают, что взрыв в результативности «Королей» во многом связан с провалом одного из лучших вратарей Лиги «в регулярке» — Брайана Эллиотта. Несмотря на это, стоит отдать должное клубу из Южной Калифорнии — они нашли ключи к обороне «Блюз» и Эллиотту.

Впечатляет также и процент отраженных бросков вратарем «Кингз», Джонатаном Куиком — 94,9% - феноменальный показатель. Впрочем, ему предстоит противостоять еще одному вратарю, который в плей-офф действует практически безошибочно — Майку Смиту из «Койотис». Он идет на втором месте в списке лучших вратарей плей-офф, отразив 94,8% бросков.

 

 

Итог серии: победа «Лос-Анджелеса» 4-1.

Финал Кубка Стэнли

Нью-Джерси Девилз (6) — Лос-Анджелес Кингз (8) 
«Девилз» участвовал в финале уже в пятый раз и является обладателем трёх Кубков Стэнли. Первый триумф пришел в 1995 году, когда «Дьяволы» сенсационно выиграли всухую у Детройт Ред Уингз. Спустя пять лет «Нью-Джерси» снова выиграли трофей обыграв Даллас Старз, а на следующий год в серии из семи игр уступили Колорадо Эвеланш. Третий свой кубок «Девилз» выиграли в финале 2003 года обыграв в семи матчах Анахайм Майти Дакс.

Единственное участие «Лос-Анджелес Кингз» датируется 1993 годом. Тогда «Кингз» ведомые «Великим» Уэйном Грецки не смогли обыграть Монреаль Канадиенс, уступив им серию в пяти матчах.

В регулярном чемпионате 2011/2012 команды встречались между собой два раза и обе победы достались хоккеистам из Ньюарка.

 

  

Итог серии: победа «Лос-Анджелеса» 4-2.

Итоги плей-офф 
Все семь матчей серии Бостон Брюинз — Вашингтон Кэпиталз закончились разницей в одну шайбу, что ранее никогда не происходило в НХЛ;
Все «пост-локаутные» чемпионы не смогли преодолеть первый раунд плей-офф;
Впервые с 1996 года ни одна канадская команда не смогла пробиться во второй раунд плей-офф;
На «Западе» не было ни одной серии из семи матчей и лишь одна из шести;
Впервые с 2006 года команда попавшая в плей-офф с восьмого места, пробилась в финал;
Лос-Анджелес Кингз начинали каждую свою серию с трёх побед, что является первым случаем в истории НХЛ.

Ссылки 
Официальный сайт

Примечания 

2012 год в хоккее
Плей-офф Кубка Стэнли